Red Hill est un toponyme anglais signifiant Colline rouge

Géographie

Red Hill (Canberra), quartier de Canberra, dans le Territoire de la capitale australienne
 Red Hill (Brisbane), quartier de Brisbane, dans le Queensland,
 Red Hill (Victoria), banlieue rurale du Comté de la péninsule Mornington, dans le Victoria.

Red Hills Lake County (AVA), région viticole américaine située dans le Comté de Lake en Californie
 Red Hill, borough du comté de Montgomery en Pennsylvanie.

Red Hill une banlieue rurale de Auckland dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Cinéma 
 Red Hill, film australien de Patrick Hughes sorti en 2010

Musique 
 Red Hill Records, ancien label américain racheté par Pamplin Music